Ammophila može označavati:
 Ammophila (Animalia), rod kukaca iz porodice Sphecidae. 
 Ammophila (Plantae)  Hest., milava, ševar. biljni rod iz porodice Poaceae.